Град-1:
 9К55 — колёсный вариант РСЗО «Град-1» с боевой машиной 9П138 и транспортной машиной 9Т450
 9К55-1 — гусеничный вариант РСЗО «Град-1» с боевой машиной 9П139 и транспортно-заряжающей машиной 9Т451